Drosd ist der Familienname folgender Personen:

 Grigori Anatoljewitsch Drosd (* 1979), russischer Boxer
 Maxim Georgijewitsch Drosd (* 1968), russischer Schauspieler 
 Sjarhej Drosd (* 1990), weißrussischer Eishockeyspieler
 Walentin Petrowitsch Drosd (1906–1943), sowjetisch-russischer Vizeadmiral; Kommandeur der Nordflotte 
 Wolodymyr Drosd (1939–2003), ukrainischer Schriftsteller

Drosd steht auch für das sowjetische Abstandsaktive Schutzsystem Drosd Drosd (Schutzsystem)